Ramon Berenguer I (1023 - 1076), comte de Barcelona.
 Ramon Berenguer II (1053 - 1082), comte de Barcelona.
 Ramon Berenguer III (1082 - 1131), comte de Barcelona i comte de Provença.
 Ramon Berenguer IV (1133 - 1162), comte de Barcelona i príncep d'Aragó.
 Ramon Berenguer III de Provença (1135 - 1166), comte de Provença.
 Ramon Berenguer IV de Provença (1158 - 1181), comte de Provença i comte de Cerdanya.
 Ramon Berenguer V de Provença (1200 - 1245), comte de Provença.
 Ramon Berenguer de Prades o Pere I d'Empúries i IV de Ribagorça (1305 - 1381), comte d'Empúries i de Ribagorça.
 Ramon Berenguer I d'Empúries (1308 - 1366), comte d'Empúries.
 Ramon Berenguer de Fluvià (Catalunya,  - ducat de Savoia, segle XV), cavaller català.
Vegeu també: Berenguer Ramon